Бельмонте

 Бельмонте (Куенка) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
 Бельмонте (Лот) — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот.
 Бельмонте-дель-Санніо  — муніципалітет в Італії, у регіоні Молізе, провінція Ізернія
 Бельмонте-Кастелло — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Фрозіноне.
 Бельмонте-Калабро — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца.
 Бельмонте-Меццаньо — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, метрополійне місто Палермо.
 Бельмонте-Пічено — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Фермо.
 Бельмонте-ін-Сабіна — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Рієті.
 Бельмонте-де-Грасіан — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса.
 Бельмонте-де-Кампос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Бельмонте-де-Міранда — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Астурія.
 Бельмонте-де-Тахо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид.
 Бельмонте-де-Сан-Хосе — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель.
 Мірея Бельмонте — іспанська плавчиня.
 Мікела Бельмонте — італійська акторка.
 Хайме Бельмонте — мексиканський футболіст.
 Хуан Бельмонте — іспанський тореро.

Див. також 
 Бельмонт
 Белмонте